Абделькарим Мохммад Ахмад Хаттаб (род. 4 августа 1991 года, Эз-Зарка, Иордания) — иорданский пауэрлифтер-паралимпиец. Чемпион летних Паралимпийских игр 2020 в Токио.

Спортивные результаты

Примечания 

Пауэрлифтеры Иордании
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2016 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2020 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2020 года